Bruno Gaburro – regista e sceneggiatore italiano
 Mariane Gaburro – calciatrice brasiliana naturalizzata italiana